Luhya (volk)
Luhya (taal)